Terremoto (span. und ital. Erdbeben) steht für

 das Bizarre-Festival;
 Terremoto de Jerez (1934–1981), eigentlich Fernando Fernández Monje, Flamenco-Sänger
 Fernando Terremoto (1969–2010), auch Terremoto hijo genannt, Flamenco-Sänger, Sohn von Terremoto de Jerez